L'expression Critics Choice Awards 2007 peut faire référence à :

 la  des Critics Choice Awards, qui a eu lieu en 2007
 la  des Critics Choice Awards, qui a eu lieu en 2008 et qui honora des films sortis en 2007 aux États-Unis